Coll Pregon, collada del terme municipal de Molló, a la comarca catalana del Ripollès.
 Coll Pregon, collada del terme comunal de la Menera, a la comarca del Vallespir.
 Coll Pregon, collada en el límit dels termes municipal de Maçanet de Cabrenys, de la comarca de l'Alt Empordà i comunal de Sant Llorenç de Cerdans, a la comarca del Vallespir.
 Coll Pregon, collada del terme comunal de Prats de Molló i la Presta, de la comarca del Vallespir
 Coll Pregon, coll de muntanya entre els termes municipals de Camprodon, de la comarca del Ripollès i el terme comunal de Prats de Molló i la Presta, de la comarca del Vallespir
 Coll Pregon, coll entre els municipis de Viladrau (Osona) i Montseny (Vallès Oriental) al costat del Matagalls